15 стран КОНКАКАФ подали заявки на участие в чемпионате. 15 стран были разделены на 3 зоны по географическому признаку:
 Североамериканская зона состояла из 3 стран. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Две лучшие команды в группе выходили в финальный турнир.
 Центральноамериканская зона состояла из 5 стран. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Две лучшие команды в группе выходили в финальный турнир.
 Карибская зона состояла из 7 стран, которые были разделены на 2 группы — группу A из 4 команд и группу B из 3 команд. 2 команды в группе A встречались в предварительном этапе в двух матчах (дома и в гостях), победитель продолжал борьбу в группе A. 3 команды в каждой группе играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп выходили в финальный турнир.

Североамериканская зона 

 и  вышли в финальный турнир.

Центральноамериканская зона 

ФИФА присудила Сальвадору победу со счётом 2:0, наказав Коста-Рику.

 и  вышли в финальный турнир.

Карибская зона

Предварительный этап группы A 

 победила по сумме двух матчей (8:4) и продолжила турнир в группе A.

Группа A 

 вышла в финальный турнир.

Группа B 

 вышла в финальный турнир.

Ссылки 
 Кубок наций 1981 на сайте КОНКАКАФ
 Статистика кубка наций 1981 на сайте RSSSF

1981
КОНКАКАФ
1982